Hrvatska:
 Rečica (Karlovac), gradsko naselje Karlovca

BiH:
 Rečica (Olovo, BiH), naselje u općini Olovo
 Rečica (Han Pijesak, BiH), naselje u općini Han Pijesak
 Rečica (Novi Grad Sarajevo, BiH), naselje u općini Novi Grad Sarajevo

Slovenija:

 Rečica (Ilirska Bistrica, Slovenija), naselje u općini Ilirska Bistrica 

Bjelorusija:

 Rečica (Bjelorusija), gradsko naselje